Hempler ist der Name folgender Personen:

 Damien Hempler (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Fritz Hempler (* 1939), deutscher Fußballspieler